Bundi (district), een district van de Indiase staat Rajasthan
 Bundi (stad), de hoofdplaats van het Indiase district Bundi